Te Kao bezeichnet:

 Te Kao (Neuseeland), eine Siedlung in Neuseeland
 Te Kao Stream, ein Fließgewässer in Neuseeland
 Te Kau Bay, einen Arm des Pārengarenga Harbour, Neuseeland

Siehe auch:
 Tekao